Kanazukai (仮名遣い) es una palabra japonesa que significa «uso del silabario kana», y que se refiere a la ortografía del japonés. Puede remitir a:
 Rekishiteki kanazukai (歴史的仮名遣い) o uso histórico, vigente hasta 1946;
 Gendai kanazukai (現代仮名遣い) o uso moderno, vigente desde 1946 hasta nuestros días.